Amedeo Bassi (Montespertoli, Toscana, 1872 - Florència, 1949), cantant italià 
 Antonio de Bassi (Buenos Aires, 1887 - 1956), músic i autor teatral argenti 
 Giorgio Bassi, pilot de curses automobilístiques italià
 Leo Bassi (Nova York, 1952), actor i còmic italià